Hendrik Jan Nederhorst (1847-1913), architect, aannemer en wethouder te Gouda, vader van Hendrik Jan Nederhorst (1871-1928)
Hendrik Jan Nederhorst (1871-1928), architect, aannemer te Gouda, zoon van Hendrik Jan Nederhorst (1847-1913)